Aleksota – dzielnica administracyjna Kowna
 Aleksota – część Kowna